Rollkaseta to urządzenie montowane do aparatów fotograficznych średnio- lub wielkoformatowych, pozwalające na używanie fotograficznej błony zwojowej (35 mm lub 60 mm).

Sprzęt fotograficzny